Robert Butler peut faire référence à :

Personnalités politiques 
 (1786–1860), militaire américain,
 (né Robert John Cuthbert Butler, 1889–1950), homme politique australien,
, ambassadeur américain,
, homme politique britannique,
, (1784–1853), homme politique américain,
 (1927- ), homme politique américain,
 (1881–1933), homme politique et juriste américain.

Sports 
 (1852–1916), joueur anglais de cricket,
 (1891–1959), footballeur américain,
 (1959- ), joueur américain de football américain,
Bobby Butler (1987- ), joueur américain de hockey,
 (1970- ), joueur canadien de baseball.

Autres 
 (1943–2014), bandit américain,
 (1851–1905), criminel de l'Océanie,
Robert Butler (1927- ), réalisateur américain,
 (1927–2010), médecin américain,
Robert Olen Butler (1945- ), écrivain américain,
 (1866–1933), homme d'affaires anglais.

Voir aussi